Бундеслига 1990—1991 — 28-й чемпионат Германии по футболу. Турнир стартовал 8 августа 1990 года, а завершился 15 июня 1991 года. Чемпионом стал «Кайзерслаутерн».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за место в Бундеслиге 
За право играть в сезоне 1991/1992 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16-е место в сезоне 1990/1991 — «Санкт-Паули», и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге — «Штутгартер Кикерс». По сумме двух матчей была зафиксирована ничья со счётом 2:2, а в переигровке победу одержал «Штутгартер Кикерс» — 3:1 и завоевал право участвовать в Бундеслиге на следующий сезон.

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа:
 «Бавария» — «Ваттеншайд 09» — 7:0 (15-й тур, 24 ноября 1990 года)
 «Штутгарт» — «Боруссия» (Дортмунд) — 7:0 (18-й тур, 23 февраля 1991 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — «Гамбург» —  0:6 (25-й тур, 13 апреля 1991 года)
 Самый результативный матч (10 голов): 
 «Юрдинген 05» — «Кайзерслаутерн» — 3:7 (7-й тур, 22 сентября 1990 года)
 «Бавария» — «Герта» — 7:3 (31-й тур, 25 мая 1991 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1990/91  

Германия
Германия
1990/1991
Спорт в Германии в 1990 году
Спорт в Германии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991